Combattimento corpo a corpo – tipo di combattimento ravvicinato
 Corpo a corpo (L'Arme à gauche) – film del 1964 diretto da Claude Sautet
 Corpo a corpo – film televisivo del 1979 diretto da Jud Taylor
 Corpo a corpo – programma televisivo italiano del 1993
 Corpo a corpo – album di Milva del 1985
 Corpo a corpo – serie televisiva brasiliana del 1984
 Corpo a corpo – documentario del 2014 diretto da Mario Brenta e Karine de Villers